Steinhart  ist der  Familienname folgender Personen:

 Anton Steinhart (1889–1964), österreichischer Maler und Graphiker
 Alfred Steinhart (1923–2015), deutscher Elektroingenieur, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
 Franz von Steinhart (1865–1949), Feldmarschallleutnant der Österreichisch-Ungarischen Armee
 Hans Steinhart (* 1940), Agrarwissenschaftler, Biochemiker und Emeritus am Institut für Lebensmittelchemie der Universität Hamburg
 Heinrich Christoph Steinhart (1762–1810), deutscher Pastor und Autor
 Ignatz Steinhart (1840–1917), US-amerikanischer Bankier und Philanthrop
 Johannes Steinhart (* 1955), niedergelassener Kassenfacharzt für Urologie und Krankenhausmanager
 Juri Steinhart (* 1980), Schweizer Drehbuchautor und Regisseur
 
 Matthias Steinhart (* 1966), deutscher Klassischer Archäologe
 Phillipp Steinhart (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Rosa Steinhart (1885–1943), jüdische Kauffrau
 Thomas Steinhart (* 1973), österreichischer Politiker (SPÖ)

Steinhart ist ein Ortsname:
 Steinhart (Hainsfarth), Ortsteil der Gemeinde Hainsfarth, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Steinhart (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Steinhardt